Jacques Queinnec peut désigner :

 Jacques Queinnec (1755-1817), homme politique français ;
 Jacques Queinnec (1885-1956), homme politique français.

Voir aussi
Paol Keineg